Fluktuáció, fizikai fogalom, ingadozás, hullámzás
 Fluktuáció, a Föld forgásának szabálytalan ingadozása
 Fluktuáció, mint munkaerő-vándorlás